Леони́дова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Леонидова, Марина (род. 1958) — советская фигуристка.
 Леонидова, Мария Антониновна  (Соломина, род. 1949) — советская киноактриса.